Il nome Lorenzo Rota può riferirsi a:
 Lorenzo Rota – botanico italiano
 Lorenzo Rota – ciclista italiano